Усть-Алданський улус (, ) — муніципальний район в центрі Республіки Саха (Якутія). Адміністративний центр — село Борогонци.

Населення 
Населення району становить 21 152 (2013).

Адміністративний поділ 
Район адміністративно поділяється на 21 муніципальне утворення, які об'єднують 35 населених пунктів.
Усть-Алданский улус (район), в рамках організації місцевого самоврядування, включає 21 муніципальне утворення зі статусом  сільського поселення (наслег):

Населені пункти 
В Усть-Алданському улусі 35 населених пунктів.

Примітки 

Усть-Алданський улус
Держави і території, засновані 1930